Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

 
 
 

 321e régiment d'artillerie coloniale
 321e régiment d'infanterie